Полона Герцог була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Матільду Йоганссон з рахунком 0–6, 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= Дж Крейбас
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Матільда Йоганссон
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ш Пеєр
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Л Домінгес Ліно
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0r
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Татіашвілі
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Солер Еспіноза| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П Майр-Ахлайтнер
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А Павлюченкова| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=77| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Л Робсон
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ю Ларссон| RD1-score11-1=78| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= О Говорцова
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=3r
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= С Рома
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М Дуке-Маріньйо| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А Бек
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= К Коукалова| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Матільда Йоганссон| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ш Пеєр
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Солер Еспіноза
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= А Павлюченкова| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ю Ларссон| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= М Дуке-Маріньйо
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= К Коукалова| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Матільда Йоганссон| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ю Ларссон| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= К Коукалова
| RD3-score04-1=0r
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Джилл Крейбас'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Swedish Open, одиночний розряд
2012
2012 у шведському спорті